Aéroplane peut désigner :
 aéroplane, synonyme d'avion et de planeur ;
 aéroplane, danse traditionnelle de Bretagne.

Voir aussi 
 Avenue de l'Aéroplane, à Bruxelles